Aleksino – nazwa miejscowości w Rosji

 Aleksino – wieś w wołoscie Szełonskaja rejonu diedowiczskiego w obwodzie pskowskim
 Aleksino – wieś w wołoscie Michajłowskaja rejonu łokniańskiego w obwodzie pskowskim
 Aleksino – wieś w osiedlu wiejskim Czichaczowskoje rejonu bieżanickiego w obwodzie pskowskim
 Aleksino – wieś w osiedlu wiejskim Zaborjewskoje rejonu diemidowskiego w obwodzie smoleńskim
 Aleksino – wieś w osiedlu wiejskim Michnowskoje rejonu smoleńskiego w obwodzie smoleńskim

Zobacz też:
 Aleksino w Skarbnicy Wikipedii